Течения Японского моря отличаются заметным разнообразием режимов, что обуславливает формирование смешанной тепловодной и умеренной флоры и фауны на берегах моря, несмотря на довольно чёткие зональные различия между северо-западной и юго-восточной частями его акватории.

Общая характеристика 
В целом, поверхностные течения в море носят циклонический характер и направлены против часовой стрелки. Тёплый вектор, представленный Цусимским течением, движется вдоль о. Хонсю на север. Холодное течение приходит из Татарского пролива и проходит вдоль побережья материка к югу.  У каждого из них имеются крупные и мелкие ответвления. Кроме этого, во внутренней части акватории, выделяется до пяти зон смешанной циркуляции, представляющих собой крупные  Течения, подразделяемые на холодные и теплые, носят следующие названия:

 Тёплые:
  Куросио (№ 1) — основной поток находится за пределами акватории Японского моря;
 Цусимское течение — ветвь Цусимского течения, отличается наибольшей солёностью воды (№ 4);
 Соя — ветвь Куросио; самое северное из всех тёплых течений (№ 6), берёт начало в акватории Японского моря, уходя в Охотское море;
 Восточно-Корейское течение;
 Безымянная ветвь между ними;
 Холодные:
 Течение Шренка - холодное и опреснённое водами Амура;
 Приморское течение;
 Южно-приморское течение;
 Северо-Корейское течение.

Особенности 
 Тёплые течения Японского моря в целом сильнее холодных, что обусловлено узостью Татарского пролива по сравнению с Цусимским (Хидака К.)
 Все течения моря отличаются сезонной изменчивостью режимов. Некоторые второстепенные ветви в отдельные годы не проявляются вовсе.

Примечания 

Японское море
Течения Японского моря
Течения Тихого океана